Ženská dvouhra Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže rabatského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Belgičanka Elise Mertensová, jež ve finále zdolala Australanku Ajlu Tomljanovićovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. 22letá Mertensová tak prodloužila po triumfu na Ladies Open Lugano 2018 antukovou neporazitelnost na 12 utkání a bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximu, 16. příčku žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2018
WTA Tour 2018